Frankenweenie bezeichnet:

 Frankenweenie (1984), Titel eines Kurzfilms von Tim Burton aus dem Jahr 1984
 Frankenweenie (2012), Titel eines Stop-Motion-Films von Tim Burton aus dem Jahr 2012